Франсіско Антоніо Москера Валенсія  — колумбійський важкоатлет, дворазовий чемпіон світу, п'ятиразовий панамериканський чемпіон.

Результати

Примітки

Посилання 
 Профіль  на сайті IWF

Колумбійські важкоатлети
Колумбійські чемпіони світу
Чемпіони світу з важкої атлетики
Панамериканські чемпіони з важкої атлетики
Чемпіони Панамериканських ігор з важкої атлетики